

Cinema 
 Lou (), filme chinês com Ruby Lin
 The House (2017), filme estadunidense com Will Ferrell e Amy Poehler
 The House (2022), filme britânico com Mia Goth

Desambiguações de cinema